Łącznica kolejowa Gosek – Miasteczko Śląskie – nieczynna i rozebrana jednotorowa linia łącząca linię nr 182 ze stacją w Miasteczku Śląskim na linii nr 131.

Bibliografia 
 
  w Atlasie Kolejowym Polski – atlaskolejowy.pl
 

Zlikwidowane linie kolejowe w Polsce